Novo Selo (bulgariska: Ново Село) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Novo Selo och regionen Vidin, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Novo Selo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novo Selo är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Novo Selo. Närmaste större samhälle är Vidin,  km söder om Novo Selo.

Omgivningarna runt Novo Selo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Novo Selo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Vidin (region)